Robert es un apellido y un nombre masculino. Puede referirse a:

Cultura popular

Personajes ficticios 
 Robert Baratheon, es un personaje ficticio de la saga Canción de hielo y fuego.

Otras artes, entretenimiento, y medios de comunicación 
 240-Robert, serie de televisión estadounidense que se transmitió en ABC de 1979 a 1981.
 Dictionnaires Le Robert, editorial de diccionarios fundada por Paul Robert.
 Le Petit Robert, diccionario francés de un solo volumen publicado por Dictionnaires Le Robert.

Topónimos 
 Le Robert, comuna en Martinica, Francia.
 Isla Robert, Islas Shetland del sur.

Educación 
 Universidad Robert Gordon en Aberdeen, Escocia.